

Sigle
 National Academy of Sciences – degli Stati Uniti
 Naval Air Station – aeroporto militare della United States Navy
 Network Access Server – un client RADIUS che permette l'accesso ad una rete
 Network Attached Storage – dispositivo di rete utilizzato per l'immagazzinamento dei dati
 Nihon Ad Systems – casa di produzione di anime, fondata in Giappone nel 1975
 Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri
 Nuclei armi supplementari – piccole postazioni del Vallo Alpino

Codici 
  NAS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Lynden Pindling, Nassau, Bahamas
 nas – codice ISO 639-3 della lingua naasioi

Musica
 Nas – rapper statunitense